Sangiardi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Il cognome era tipico del barese, specificamente di Palo del Colle; presenterebbe un ceppo in Corsica.

Potrebbe derivare da un toponimo dedicato a san Gerardo, da una variante regionale del nome Giangerardo, derivato di Giovanni e Gerardo, o dal cognome Giardi, di origine germanica.

In Italia il cognome è ormai scomparso.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani